Ahonen ist der Familienname folgender Personen:
 Ari Ahonen (* 1981), finnischer Eishockeytorwart
 Erkki Ahonen (1932–2010), finnischer Schriftsteller
 Janne Ahonen (* 1977), finnischer Skispringer
 Leo Ahonen (* 1944), finnischer Ruderer
 Mico Ahonen (* 2001), finnischer Skispringer
 Pasi Ahonen (* 1981), finnischer Skispringer
 Pirjo Ahonen (* 1970), finnischer Eishockeyspieler
 Veli-Matti Ahonen (* 1965), finnischer Skispringer
 Ville Ahonen (* 1994), finnischer Skilangläufer